Dit is een lijst van planetoïden 33601-33700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (33601) - || 1999 JO51|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33602) - || 1999 JW53|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33603) - || 1999 JQ55|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33604) - || 1999 JW55|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33605) - || 1999 JD56|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33606) - || 1999 JG56|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33607) - || 1999 JF57|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33608) - || 1999 JA59|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33609) - || 1999 JO59|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33610) - || 1999 JF60|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33611) - || 1999 JB61|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33612) - || 1999 JZ62|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33613) - || 1999 JO63|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33614) - || 1999 JS63|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33615) - || 1999 JB64|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33616) - || 1999 JR64|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33617) - || 1999 JQ65|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33618) - || 1999 JA66|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33619) - || 1999 JB66|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33620) - || 1999 JC66|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33621) - || 1999 JQ67|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33622) - || 1999 JR67|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33623) - || 1999 JY68|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33624) - || 1999 JP69|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33625) - || 1999 JP70|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33626) - || 1999 JH71|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33627) - || 1999 JS71|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33628) - || 1999 JW73|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33629) - || 1999 JK76|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33630) - || 1999 JM76|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33631) - || 1999 JG77|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33632) - || 1999 JP78|| 13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33633) - || 1999 JL79|| 13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33634) - || 1999 JZ79|| 13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33635) - || 1999 JC80|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33636) - || 1999 JD80|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33637) - || 1999 JW80|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33638) - || 1999 JZ80|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33639) - || 1999 JB81|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33640) - || 1999 JT81|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33641) - || 1999 JZ81|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33642) - || 1999 JB82|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33643) - || 1999 JJ82|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33644) - || 1999 JT82|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33645) - || 1999 JW82|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33646) - || 1999 JX82|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33647) - || 1999 JE83|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33648) - || 1999 JN83|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33649) - || 1999 JR83|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33650) - || 1999 JF84|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33651) - || 1999 JG84|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33652) - || 1999 JP84|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33653) - || 1999 JR84|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33654) - || 1999 JX86|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33655) - || 1999 JT88|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33656) - || 1999 JD89|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33657) - || 1999 JP89|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33658) - || 1999 JD90|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33659) - || 1999 JM91|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33660) - || 1999 JS91|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33661) - || 1999 JU91|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33662) - || 1999 JW91|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33663) - || 1999 JT92|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33664) - || 1999 JK93|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33665) - || 1999 JR93|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33666) - || 1999 JO94|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33667) - || 1999 JR95|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33668) - || 1999 JO97|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33669) - || 1999 JU97|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33670) - || 1999 JB98|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33671) - || 1999 JV98|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33672) - || 1999 JU99|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33673) - || 1999 JZ99|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33674) - || 1999 JT100|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33675) - || 1999 JW100|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33676) - || 1999 JZ101|| 13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33677) - || 1999 JR102|| 13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33678) - || 1999 JW106|| 13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33679) - || 1999 JY107|| 13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33680) - || 1999 JP108|| 13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33681) - || 1999 JV109|| 13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33682) - || 1999 JO113|| 13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33683) - || 1999 JQ115|| 13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33684) - || 1999 JW119|| 13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33685) - || 1999 JK120|| 13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33686) - || 1999 JC122|| 13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33687) - || 1999 JP122|| 13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33688) - || 1999 JQ123|| 13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33689) - || 1999 JM126|| 13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33690) - || 1999 JD127|| 13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33691) - || 1999 JT131|| 13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33692) - || 1999 JS133|| 14 mei 1999 || CSS
|-
| (33693) - || 1999 KA || 16 mei 1999 || P. G. Comba
|-
| (33694) - || 1999 KN || 16 mei 1999 || CSS
|-
| (33695) - || 1999 KH3|| 17 mei 1999 || Spacewatch
|-
| (33696) - || 1999 KM8|| 18 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33697) - || 1999 KJ11|| 18 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33698) - || 1999 KP12|| 18 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33699) - || 1999 KT12|| 18 mei 1999 || LINEAR
|-
| (33700) - || 1999 KR13|| 18 mei 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten